Idol 2010 to siódma edycja popularnego w Szwecji programu Idol, nadawcą programu była szwedzka TV4, która wyemitowała także poprzednie edycje tego programu w Szwecji. Gospodarzem programu (niezmiennie od 2007 roku) był Peter Jihde, natomiast w jury podobnie jak w roku 2008 oraz 2009 zasiedli: Anders Bagge, Laila Bagge Wahlgren oraz Andreas Carlsson. Program był nadawany jesienią 2010 roku.

Zmiany wprowadzone po sezonie 6 
 10 finałowych wieczorów odbywały się w piątki. 5 z nich w studiu w Sztokholmie, pozostałe 5 kolejno w Göteborgu, Karlstad, Malmö i Luleå. Finał podobnie jak w poprzednich latach odbyły się w Glob Arena w Sztokholmie. Był to dopiero drugi sezon, w którym finaliści programu odbyli trasę po różnych Szwedzkich miastach, w porównaniu z poprzednim rokiem - trasa była o wiele bardziej rozbudowana kosztem występów w stolicy kraju - Sztokholmie.
 Oficjalny zwiastun sezonu został wyemitowany w połowie sierpnia. Motywem przewodnim jest poszukiwanie gwiazd. W zwiastunie jury programu przemierza kosmos w statku kosmicznym, poszukując nowego szwedzkiego idola. Do nagrania zwiastuna wykorzystano także wizerunki zwycięzców poprzednich edycji - Agnes oraz Amandy Jansen.

Castingi 
Castingi do programu zostały przeprowadzone w lato 2010 roku i odbywały się w następujących miastach:
Göteborg (Svenska Mässan) (10-11 kwietnia 2010)
Karlstad (Nöjesfabriken) (18 kwietnia 2010)
Malmö (Folkets Park) (24 kwietnia 2010)
Luleå (Coop Arena) (2 maja 2010)
Sztokholm (Kulturhuset) (8-9 maja 2010)
"Casting ostatniej szansy" odbył się 10 oraz 23 maja 2010.

Największa liczba chętnych zgłosiła się na castingi w Göteborgu oraz Sztokholmie, przez co musiały zostać one podzielone na dwa dni. W castingach wzięło udział ok. 11 700 osób, co jest rekordem spośród wszystkich szwedzkich edycji tego programu.

Uczestnicy 

Programy formatu Idol
Szwedzkie programy telewizyjne
Muzyka w Szwecji